Иркут-200 — российский беспилотный летательный аппарат дистанционного зондирования. Предназначен для получения в реальном времени фото, телевизионного, тепловизионного изображений местности. Также может применяться для доставки компактных грузов массой до 50 килограммов. Длительность полёта составляет до 12 часов, а радиус действия — до 200 километров.

Комплекс в стандартной комплектации состоит из двух беспилотных летательных аппаратов и поста управления, смонтированного на автомобильном транспорте (в частности, на ЗИЛ-3250).

Конструкция 
БПЛА Иркут-200 собран по традиционной компоновке с прямым высокорасположенным крылом. Стабилизаторы расположены на хвостовой балке. Двигатель — винтовой, тянущий, так же расположен на хвостовой балке. Шасси — трёхстоечное, убирающееся в полёте. Фюзеляж каплевидный, с уплощением в нижней части, кроме основного назначения так же создаёт дополнительную небольшую подъёмную силу. На БПЛА расположены 2 подвижные турели с видеокамерами — в носовой части и в средней части под фюзеляжем. Первая предназначена для управления БПЛА, вторая выполняет основную видеосъёмку местности. Полезный груз размещается под фюзеляжем.

Технические характеристики

Сравнение с аналогами

Примечания

Ссылки  
 Описание Иркут-200 irkut.com
 Рекламная листовка Иркут-200 irkut.com
 БЛА Иркут-200 и Иркут-3 на МАКС-2009  missiles.ru

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные самолёты России
Самолёты Иркута